Straßensperre steht für:
 Absperrung einer Verkehrsfläche, siehe Absperrung (Straßenverkehr)
 Vollsperrung eine Straße im Winterdienst, siehe Wintersperre
 Sperren einer Straße als Fahndungsmaßnahme, siehe Kontrollstelle (Strafverfahren)

Straßensperre für Befestigungsanlagen in Tirol:
 Straßensperre Buco di Vela
 Straßensperre Chiusa
Straßensperre Gomagoi
Straßensperre Nago
Straßensperre Nauders
Straßensperre Ponale
Straßensperre Rocchetta

Siehe auch: